Rasch:
 Bent Peder Rasch
 Norbert Józef Rasch (* 1971), polski polityk mniejszości niemieckiej
 Otto Rasch
 Václav Rasch (1891–1955), czeski aktor